Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь — многотомное энциклопедическое издание, начавшее выходить в 1989 году в издательстве «Советская энциклопедия». На 2019 год вышло 6 томов (до буквы Ч), всего намечено семь.

Список вышедших томов

История 
Замысел издания сложился в редакции литературы и языка издательства «Советская энциклопедия» вскоре после выхода подготовленной там же «Лермонтовской энциклопедии» (1981). Инициаторами были К. М. Чёрный (с 1987 года — заведующий редакцией) и Ю. Г. Буртин. В 1982 году был уже готов словник, в течение 1980-х годов готовились статьи. В 1989 году вышел первый том.

После 1991 года издательство испытывало трудности с финансированием, в феврале 1992 года планировалось приостановить издание ввиду нерентабельности, с 1992 по 1999 год словарь выходил при поддержке научно-внедренческого предприятия «Фианит». Тем не менее, в апреле 1994 года, незадолго до выхода третьего тома, издательство приняло решение о сокращении редакции литературы и языка, отменённое после протестов видных учёных.

После 1999 года «Фианит» отказался от финансирования словаря, и его издание вновь оказалось под вопросом. 28 августа 2001 года директор издательства «Большая российская энциклопедия» С. Л. Кравец издал приказ о приостановке словаря. Только после письма академика А. И. Солженицына президенту РФ В. В. Путину 30 мая 2002 года Министерство культуры выделило два миллиона рублей на подготовку издания, и с октября 2003 года работа возобновилась. Через год эти деньги закончились, и 13 января 2005 года и. о. директора издательства Николай Артёмов издал приказ об увольнении в полном составе редакции словаря. После ряда протестов в апреле 2005 года уволенные сотрудники были приняты вне штата, а бывшая редакция получила официальное название «Временный творческий коллектив», руководителем которого назначен М. Ю. Эдельштейн. Были подготовлены к печати материалы 6-го тома, но на этом работа остановилась. В 2019 году завершилась подготовка 6-го тома, который вышел уже в другом издательстве — «Нестор-История».

После смерти члена-корр. РАН П. А. Николаева (1924—2007) новым главным редактором был избран д.фил.н. Б. Ф. Егоров (1926—2020).

См. также 
 Проект:Словники/Русские писатели 1800—1917

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Русские писатели. 1800—1917» в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»
 Ответ редакции словаря «Русские писатели. 1800—1917». Открытое письмо авторов словаря «Русские писатели: 1800—1917»
 Латынина А. Н. Филология и подвижничество
 Эдельштейн М. Ю. Государство и филология // Русский журнал, 20.02.2005
 Эдельштейн М. Ю. «Камланий о том, какие мы великие и славные на всем пути от Перуна до Путина, хоть отбавляй, а вот с реальным историческим знанием — беда» // Русский журнал, 25.10.2007 (интервью)
 Эдельштейн М. Ю. Золотосеребряный век в семи томах // Подготовка интервью: Лев Усыскин, Полит.ру, 10 мая 2013

Биографические словари
Труды по литературоведению
Книги по алфавиту
Многотомные издания